Fedtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Pawlowitsch Fedtschenko (1844–1873), russischer Naturwissenschaftler und Entdecker
 Boris Alexejewitsch Fedtschenko (1872–1947), russischer Botaniker
 Olga Alexandrowna Fedtschenko (1845–1921), russische Botanikerin 

 nach Alexei Petrowitsch Fedtschenko benannt wurde:

 Fedtschenkogletscher, Gletscher im Pamir (Gebirge)
 (3195) Fedchenko, Asteroid